El páramo (película) puede referirse a:
 La abuela (película de 1981), dirigida por Leopoldo Pinzón en Colombia.
 La abuela (película de 2021), dirigida por Paco Plaza en España.